Фабци могу бити:

 Фабци (Вишњан), насељено место у општини Вишњан, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Фабци (Илирска Бистрица), насељено место у општини Илирска Бистрица, Република Словенија